Nuit Blanche (з  — «Біла ніч») — третій альбом бельгійського електронного гурту Vive la Fête.

Трек-лист 

Музичні альбоми 2003